Diese Seite beschreibt die Qualifikation zur 3. Handball-Europameisterschaft 1998 der Männer. An der Qualifikation waren 28 Nationen beteiligt, von denen sich 10 Mannschaften für die Endrunde in Bozen und Meran qualifizierten. Lediglich Spanien als Titelverteidiger der EM 1996 und Italien als Ausrichter der Europameisterschaft 1998 waren direkt qualifiziert.

Legende

Vorqualifikation 

Die in der Rangliste am schlechtest platzierten 18 Mannschaften mussten in der Vorqualifikation in fünf Gruppen – davon drei Gruppen zu vier Mannschaften und zwei Gruppen zu drei Mannschaften – gegeneinander antreten. Die Gruppensieger waren in der Qualifikation startberechtigt.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Qualifikation 

Zu den 15 für die Qualifikationsrunde qualifizierten Mannschaften kamen die fünf Gruppensieger der Vorqualifikation hinzu. Diese ermittelten in fünf Gruppen zu je vier Mannschaften die Teilnehmer an der Endrunde der Europameisterschaft 1998. Die beiden Erstplatzierten aller Gruppen waren qualifiziert.

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Für die Europameisterschaft 1998 qualifiziert 

  Kroatien als Sieger der Gruppe 1
  Mazedonien als Zweiter der Gruppe 1
  Jugoslawien als Sieger der Gruppe 2
  Lettland als Zweiter der Gruppe 2
  Frankreich als Sieger der Gruppe 3
  Tschechien als Zweiter der Gruppe 3
  Deutschland als Sieger der Gruppe 4
  Spanien als Zweiter der Gruppe 4
  Ungarn als Sieger der Gruppe 5
  Schweden als Zweiter der Gruppe 5

Weblinks 
 Europäische Handballföderation (EHF): Offizieller Internetauftritt
 Sports statistics by Todor Krastev: Qualifikation zur Handball-Erropameisterschaft 1998 (englisch)

Einzelnachweise 

Handballveranstaltung 1997
1998